Fanny Petersen er navnet på flere personer:

 Fanny Petersen (skuespiller) (1847-1925) – dansk skuespillerinde, født Kruse (Fanny Adolphine Adelaide Kruse, gift Dall og Petersen)
 Fanny Petersen (maler) (1861–1934) – dansk maler